Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes ingleses de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela FA e EFL, sendo essas competições: a Premier League, a FA Cup, a EFL Cup, a FA Community Shield, a extinta Full Members Cup, a extinta Sheriff of London Charity Shield e a Football League Centenary Trophy com uma única realização em 1988. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup, a Intercontinental Cup e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui outras competições consideradas oficiais pela IFHHS e pelos próprios clubes, sendo elas a Taça da Liga Anglo-Italiana e a Taça Anglo-Italiana.

Lista 
A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 
 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol
 Lista de títulos oficiais de clubes espanhóis de futebol
 Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol
Lista de títulos oficiais dos clubes italianos de futebol

Listas de títulos no futebol
Futebol da Inglaterra
Listas da Inglaterra